Færøernes første frimærker udkom 30. januar 1975. Tidligere blev der anvendt danske frimærker på øerne. Fra et filatelistisk synspunkt findes der nogen tidligere frimærkeprovisorier, men disse har ingen betydning for forståelsen af hvilke motiver og personer, som gengives på øernes frimærker. 

Der er særlig tre grupper af personer, som er repræsenteret på færøske frimærker: 
 saga- og sagnpersoner, knyttet til landnamet og Færingesaga.
 Aktører fra udviklingen af færøsk selvstændighed. De ni indbydere til Julemødet i 1888 er en talmæssig stor gruppe, men også filologer som V.U. Hammershaimb og Jakob Jakobsen må henregnes til denne kategori.
 Forfattere og andre kunstnere. At forfattere er så rigelig repræsenteret, kan ses som et indirekte uttrykk for bevidstheden om behovet for at udvikle færøsk sprog og selvforståelse.

Det tog 22 år fra det første frimærke blev udgivet til øernes statsoverhoved, dronning Margrethe 2., blev afbilledet, det skete i forbindelse med hendes 25-årsjubilæum som monark. Kronprinsparret Frederik og Mary kom på frimærker i 2004 i forbindelse med deres bryllup.

Liste over afbilledede

Eksterne henvisninger 

 stamps.fo 

Færøsk kultur
Filateli
Færøske frimærker